San Secondo puede referirse a:

 San Secondo di Pinerolo, localidad y comuna italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte, Italia
 San Secondo Parmense, municipio situado en el territorio de la provincia de Parma, en Emilia-Romaña, Italia
 Isla de San Secondo, pequeña isla desierta ubicada en la Laguna de Venecia, al norte de Italia